Cerbaia ima više značenja:
 Cerbaia, Firenze
 Cerbaia, Siena